obserwacja (metoda badawcza)
 obserwacja (nauki społeczne)

 Zobacz też